Интервенция:

 Интервенция — военное, политическое или экономическое вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другой страны, нарушающее её суверенитет.

Военная интервенция 
 Иностранная военная интервенция в России (1918—1922) — военное вмешательство стран Антанты и Четверного союза в Гражданскую войну в России.
 Интервенция Центральных держав в России
 Иностранная военная интервенция на севере России
 Иностранная военная интервенция на юге России
 Иностранная военная интервенция в Сибири и на Дальнем Востоке
 Японская интервенция в Маньчжурию (1931)
 Интервенция в Синьцзян (1934)
 Интервенция в Ливии (2011)
 Интервенция США и их союзников в Сирии (с 2014)
 Интервенция в Гамбию (2017)

Гуманитарная интервенция 
 Гуманитарная интервенция или гуманитарная война — применение военной силы против иностранного государства или каких-либо сил на его территории для предотвращения гуманитарной катастрофы или геноцида местного населения.
 Иногда под гуманитарной интервенцией понимаются акции принудительного характера, не включающие использование вооружённой силы.

В политике 
 Федеральная интервенция — в ряде государств с федеративной формой устройства (США, Бразилия, Венесуэла, Индия, ФРГ) в установленном федеральной конституцией или законом порядке вмешательство центра в дела субъекта федерации в случае нарушения властями последнего федеральной конституции или федеральных законов, неподчинения законным требованиям федерального правительства, нарушений прав человека, серьёзных беспорядков, возникновения угрозы целостности государства, задержки налоговых и других платежей.
 Тройственная интервенция — заявления Германии, России и Франции, сделанные Японии 11 (23) апреля 1895 год с требованием пересмотреть условия Симоносекского мирного договора с Китаем, заключённого по итогам японо-китайской войны.

В экономике 
 Валютная интервенция — воздействие центрального банка страны на валютный рынок.
 Государственные товарные интервенции — комплекс мер для регулирования рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

В медицине 
 Интервенция в медицине — первичная работа с больным, находящимся в состоянии наркотической или алкогольной зависимости.

В искусстве 
 Арт-интервенция — является формой перформанса. Арт-интервенция прочно ассоциируется с венским акционизмом, дадаизмом и неодадаизмом.
 «Интервенция» — пьеса Льва Славина.
 «Интервенция» — фильм Геннадия Полоки, 1968.
 «Интервенция» — фильм 2007 года с участием Энди Макдауэлл.
 «Интервенция» — двенадцатый эпизод американского мультсериала «Новые приключения Человека-паука».

См. также 
 Intervention () — снайперская винтовка.
  Intervention — композиция канадской инди-рок группы Arcade Fire.